Hanga bezeichnet:

 eine Sprache in Ghana, siehe Hanga (Sprache)
 ein Volk in Ghana, siehe Hanga (Volk)
 den Hauptort der Osterinseln, siehe Hanga Roa
 eine Pflanze aus der Gattung der Klebsamen, siehe Pittosporum resiniferum
 den Familiennamen von: Ádám Hanga (* 1989), ungarischer Basketballspieler